

Каратомарський сільський округ — адміністративна одиниця, Баянаульський район, Павлодарська область
 Каратомарський сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область